Па́вел Чесноко́в: Чесноков, Павел Васильевич (род. 1966) — украинский художник, геральдист.
 Чесноков, Павел Григорьевич (1877—1944) — русский композитор, хоровой дирижёр, преподаватель консерватории им. Чайковского.
 Чесноков, Павел Петрович (1943) — советский мотоболист.